

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Międzyborze – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pogorzela
 Międzyborze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój

Zobacz też 
 Śródborze